Лас Јакатас има више значења:

 Лас Јакатас (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Јакатас (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику